2. županijska liga ŽSB je županijsko ligaško natjecanje petog stupnja u nogometu koje se odigrava na području Županije Središnja Bosna. Organizator natjecanja je Nogometni savez ŽSB.

Struktura lige 

Liga je postojala u sezoni 2009./10., dok je u sljedećoj sezoni nije bilo. Nakon ujedinjenja dvaju skupina druge lige Zapad u sezoni 2011./12. liga je ponovno formirana i imala je sedam klubova. U sezoni 2020./21. došlo je do reorganizacije natjecanja zbog čega ponovno nije bilo drugoligaškog natjecanja.

Prvoplasirana ekipa na kraju sezone ulazi u viši rang natjecanja - 1. županijska liga ŽSB. Šesti stupanj u ovoj županiji ne postoji, pa iz ove lige ne ispada nitko, a broj klubova se povećava kada se prijave novi klubovi ili pri ispadanju ekipa iz višeg ranga.

Sezona 2019./20. 

 NK Brnjaci, Brnjaci
 NK Karaula, Karaula - Travnik
 NK Katarina, Fojnica
 OFK Lugovi, Lugovi - Busovača
 NK Nova Bila, Nova Bila
 NK Romari, Vitez
 NK Šantići, Šantići

Dosadašnji osvajači 

 2021./22. - nije igrano
 2020./21. - nije igrano
 2019./20. - NK Romari, Vitez
 2018./19. - NK Bilalovac CPU, Bilalovac   
 2017./18. - NK Gorica, Guča Gora 
 2016./17. - FK Kaćuni, Kaćuni 
 2015./16. - FK Dnoluka, Kruščica
 2014./15. - NK Elektrobosna, Jajce
 2013./14. - NK Gorica, Guča Gora 
 2012./13. - FK Rudar, Han Bila 
 2011./12. - NK Mladost, Nević Polje
 2010./11. - nije igrano
 2009./10. - ?
  
:Kategorija:Sezone petog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine

Vanjske poveznice 

 Nogometni savez Županije Središnja Bosna 

Bosanskohercegovačka nogometna natjecanja